John Peers e Michael Venus erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Nikola Mektić e Mate Pavić hanno battuto Pablo Andújar e Matwé Middelkoop con il punteggio di 2-6, 6-2, [10-3].

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (campioni)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale) 
  Santiago González /  Andrés Molteni (primo turno)

Wildcard 

  Jakub Paul /  Leandro Riedi (quarti di finale, ritirati)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (quarti di finale)

Ranking protetto 

  Sander Arends /  Szymon Walków (primo turno)

Alternate 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 2022